Pinton ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Pinton (* 1962), italienischer Jazzmusiker
 Vincenzo Pinton (1914–1980), italienischer Fechter